Падев-Народова () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Мелецкий повят, Подкарпатское воеводство. Население — 5492 человека (на 2005 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Баранув-Сандомерски
 Гмина Гавлушовице
 Гмина Осек
 Гмина Тушув-Народовы

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства